Michałowska może się odnosić do:

Ludzi:
 Joanna Michałowska-Gumowska – polska polityk, związana z aparatem partyjnym PZPR 
 Maria Michałowska – polska artystka, jedna z pionierek konceptualizmu w Polsce
 Mira Michałowska – polska pisarka, dziennikarka, satyryk i tłumaczka literatury amerykańskiej
 Teresa Michałowska – polska historyk literatury
Obszaru:
 Ziemia michałowska